Slovo zombie může znamenat:

 zombie – druh nemrtvého
 Zombie (Linux) – označení pro proces v systému Linux, který ukončil svoji činnost, ale jeho rodič si zatím nevyzvedl jeho návratový kód
 zombie (Zombia) – rod palem z čeledi arekovité
 Zombie argument –  filosofický rozpor používaný jako obhajoba oddělitelnosti mysli a těla 
 Rob Zombie, vlastním jménem Robert Cummings – americký zpěvák, režisér a spisovatel
 Zombie (počítač)
 Zombie (píseň) - píseň od hudební skupiny The Cranberries